Championnats NCAA de soccer peut faire référence à:
 Championnat NCAA de soccer masculin
 Championnat NCAA de soccer féminin